«Манья́к» () — американский телесериал в жанре чёрной комедии, снятый Кэри Фукунагой для платформы Netflix. Главные роли исполняют Джона Хилл и Эмма Стоун. Фильм основан на одноимённом комедийном сериале 2014 года, созданном норвежскими авторами Эспеном П. А. Лервогом и Хоконом Бастом Моссиге.

Сюжет 
Двенадцать добровольцев, в том числе Оуэн Милгрим (#1) и Энни Ландсберг (#9), решили принять трёхдневное участие в тестировании нового фармацевтического препарата Biotech, созданного лабораторией доктора Джеймса Мантлерэя Neberdine Pharmaceutical. Врач утверждает, что, приняв несколько таблеток его средства, можно исцелить как физическое, так и психическое отклонение. Оуэн, пятый сын богатых нью-йоркских промышленников, всю свою жизнь боролся со спорным диагнозом шизофрения. Энни страдает от бесцельного существования, постоянно зациклена на разорванных отношениях со своей матерью и сестрой. Обещание нового, радикального вида лечения привлекает их к эксперименту, который, как они уверены, без каких-либо осложнений и побочных эффектов позволит сразу разрешить все их проблемы навсегда.

В ролях

Основной состав 
 Джона Хилл — Оуэн Мильгрим
 Эмма Стоун — Энни Ландсберг
 Соноя Мидзуно — доктор Фуджита
 Джастин Теру — доктор Джеймс Мантлерэй
 Салли Филд — доктор Грета Мантлерэй
 Гэбриэл Бирн — Портер Мильгрим

Второстепенный состав 
 Джулия Гарнер — Элли
 Джемайма Кёрк — Аделаида
 Билли Магнуссен — Джед Мильгрим

Производство 
«Маньяк» был заказан 23 января 2016 года. В октябре 2016 года Патрик Сомервилль был назначен сценаристом сериала. Съёмки проходили с 15 августа по ноябрь 2017 года. Сериал снимали на локациях в городе Нью-Йорк.

Список эпизодов

Критика

Отзывы 
Телесериал получил в целом положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 84 % на основе 95 рецензий со средним баллом 7,63 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 76 из 100 на основе 24 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы Paramount Television
Телевизионные мини-сериалы 2018 года
Телесериалы Anonymous Content